Teatral'naja Ploščad', , ovvero Piazza del teatro, è un toponimo russo che si riferisce a numerose piazze
 Teatral'naja Ploščad' – a San Pietroburgo
 Teatral'naja Ploščad' – a Mosca
 Teatral'naja Ploščad' – a Kirov
 Teatral'naja Ploščad' – a Saratov
 Teatral'naja Ploščad' – a Soči
 Teatral'naja Ploščad' – a Lipeck
 Teatral'naja Ploščad' – a Rostov sul Don